

Antroponimi 
 Sabino – nome proprio di persona maschile italiano

Linguistica 

 Dialetto sabino – dialetto dell'Italia centrale appartenente ai dialetti italiani mediani
 Sabino – antica varietà dialettale della lingua osca

Persone 
 Masurio Sabino – giureconsulto romano
 Tito Flavio Sabino – nobile romano
 Tito Flavio Sabino – politico romano, fratello dell'imperatore Vespasiano
 Tito Flavio Sabino – politico romano, figlio dell'omonimo console del 47 e nipote di Vespasiano 
 Tito Flavio Sabino – politico romano, figlio dell'omonimo console del 69
 Gaio Calvisio Sabino – politico romano, console del 39 a.C.
 Gaio Calvisio Sabino – politico romano, console del 4 a.C.
 Gaio Calvisio Sabino – politico romano, console del 26 d.C.
 Giulio Sabino – condottiero gallo
 Ninfidio Sabino – politico romano
 Antonio Cecina Sabino – politico romano
 Appio Claudio Sabino Inregillense – console nel 495 a.C. e padre del successivo;
 Appio Claudio Sabino Inregillense – console nel 471 a.C.
 Quinto Titurio Sabino – militare romano
 Gaio Ottavio Appio Suetrio Sabino – politico, senatore e comandante militare romano
 Angelo Sabino – umanista italiano del XV secolo
 Sabino – eremita francese dell'VIII secolo
 Sabino di Canosa – vescovo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Sabino di Catania – vescovo di Catania

 Fernando Sabino – scrittore e giornalista brasiliano

Altro 
 Sabino - personaggio della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso
 Sabino – comune dello stato brasiliano di San Paolo
 34138 Frasso Sabino – asteroide della fascia principale
 Giulio Sabino – opera di Giuseppe Sarti

Pagine correlate 

 Sabine
 Savino
 San Sabino
 Saint-Savin
 Chiesa di San Sabino